Der er flere regenter med navnet Paul 1. Se:

 Paul 1. (700–767) – pave 757–767.
 Paul 1. (1754–1801) – kejser af Rusland 1796–1801.
 Paul 1. (1901-1964) – konge af Grækenland 1947–1964.